The Four Horsemen (atheïsme)
 Four Horsemen (professioneel worstelteam), groep van professioneel worstelaars
 The Four Horsemen (Metallica), nummer van het eerste album van Metallica.

Zie ook 
 The Four Horsemen of the Apocalypse (doorverwijspagina)